|-
|(42501)||1992 YC|| align=right|14,2|| align=right|2,283|| align=right|0,284|| align=right|24,58|| align=right|3,449||MBA||17. december 1992||Caussols||C. Pollas
|-
|(42502)||1993 CS1|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,169|| align=right|2,23|| align=right|4,109||MBA||10. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42503)||1993 FU4|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,138|| align=right|14,11|| align=right|4,334||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42504)||1993 FC8|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,037|| align=right|2,92|| align=right|4,257||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42505)||1993 FC20|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,040|| align=right|7,19|| align=right|3,500||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42506)||1993 FA21|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,057|| align=right|9,43|| align=right|4,527||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42507)||1993 FJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,036|| align=right|3,72|| align=right|4,309||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42508)||1993 FR30|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|4,214||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42509)||1993 FV33|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,167|| align=right|7,24|| align=right|4,107||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42510)||1993 FX55|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|6,88|| align=right|4,165||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42511)||1993 FD77|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,100|| align=right|0,79|| align=right|4,338||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42512)||1993 FW81|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|14,40|| align=right|4,271||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(42513)||1993 SH15|| align=right|15,1|| align=right|2,179|| align=right|0,192|| align=right|5,41|| align=right|3,217||MBA||18. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(42514)||1993 TG17|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,029|| align=right|3,20|| align=right|5,373||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42515)||1993 TJ33|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,114|| align=right|7,57|| align=right|5,440||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|42516 Oistrach||1993 VH5|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,209|| align=right|3,98|| align=right|4,789||MBA||11. november 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(42517)||1993 XU1|| align=right|13,5|| align=right|2,324|| align=right|0,263|| align=right|23,45|| align=right|3,543||MBA||14. december 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(42518)||1994 AH6|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,188|| align=right|4,92|| align=right|3,427||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42519)||1994 AU6|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,184|| align=right|2,47|| align=right|5,683||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42520)||1994 AB8|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,120|| align=right|1,76|| align=right|3,718||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42521)||1994 BO3|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,251|| align=right|16,57|| align=right|5,601||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(42522)||1994 CB17|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,147|| align=right|3,11|| align=right|3,780||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42523)||1994 ES|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,223|| align=right|25,23|| align=right|3,455||MBA||6. marec 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(42524)||1994 PN5|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,069|| align=right|2,87|| align=right|4,510||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42525)||1994 PU18|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,088|| align=right|1,89|| align=right|4,386||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42526)||1994 PA36|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,092|| align=right|2,23|| align=right|4,330||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42527)||1994 TO2|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,162|| align=right|9,65|| align=right|4,580||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(42528)||1995 FX7|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,060|| align=right|4,96|| align=right|4,324||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42529)||1995 FA16|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,199|| align=right|6,24|| align=right|3,350||MBA||28. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42530)||1995 GA|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,116|| align=right|8,14|| align=right|3,331||MBA||1. april 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42531)||1995 LJ|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,328|| align=right|7,09|| align=right|3,508||MBA||5. junij 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(42532)||1995 OR|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,222|| align=right|4,83|| align=right|3,460||MBA||24. julij 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(42533)||1995 SM19|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,057|| align=right|12,13|| align=right|4,247||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42534)||1995 UL7|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,219|| align=right|2,40|| align=right|3,727||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42535)||1995 VN9|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,096|| align=right|1,54|| align=right|3,988||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42536)||1995 VX13|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,041|| align=right|4,38|| align=right|4,159||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42537)||1995 WZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|8,56|| align=right|4,122||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42538)||1995 WZ7|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,176|| align=right|10,72|| align=right|4,158||MBA||29. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42539)||1995 WQ9|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,106|| align=right|3,51|| align=right|4,336||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42540)||1995 WX17|| align=right|16,4|| align=right|2,567|| align=right|0,101|| align=right|2,91|| align=right|4,111||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42541)||1996 AQ|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,090|| align=right|4,25|| align=right|4,626||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42542)||1996 AX|| align=right|13,9|| align=right|2,848|| align=right|0,103|| align=right|5,66|| align=right|4,806||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42543)||1996 BR|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|10,66|| align=right|4,484||MBA||16. januar 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(42544)||1996 EL2|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,050|| align=right|5,11|| align=right|4,975||MBA||11. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(42545)||1996 FR2|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,091|| align=right|8,82|| align=right|5,432||MBA||21. marec 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(42546)||1996 GF1|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,052|| align=right|2,93|| align=right|3,339||MBA||15. april 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(42547)||1996 GY19|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,120|| align=right|2,63|| align=right|5,793||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42548)||1996 HU12|| align=right|14,3|| align=right|2,355|| align=right|0,032|| align=right|5,90|| align=right|3,614||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42549)||1996 HJ17|| align=right|14,5|| align=right|2,488|| align=right|0,047|| align=right|5,18|| align=right|3,925||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42550)||1996 HU23|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,067|| align=right|5,70|| align=right|3,650||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42551)||1996 JH14|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,052|| align=right|10,23|| align=right|5,352||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42552)||1996 RH25|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,183|| align=right|4,76|| align=right|3,617||MBA||11. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(42553)||1996 RN25|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,105|| align=right|5,97|| align=right|3,885||MBA||12. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42554)||1996 RJ28|| align=right|11,5|| align=right|5,159|| align=right|0,029|| align=right|17,49|| align=right|11,72||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(42555)||1996 RU31|| align=right|12,8|| align=right|5,233|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|11,97||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(42556)||1996 TA8|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|0,23|| align=right|3,435||MBA||12. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(42557)||1996 TB67|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,061|| align=right|3,22|| align=right|3,502||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42558)||1996 VV15|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,135|| align=right|3,46|| align=right|3,681||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42559)||1996 VH28|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,631||MBA||11. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42560)||1996 VL30|| align=right|15,4|| align=right|2,187|| align=right|0,188|| align=right|5,86|| align=right|3,234||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42561)||1996 XK6|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,145|| align=right|1,28|| align=right|3,785||MBA||3. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(42562)||1996 XZ17|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,196|| align=right|1,27|| align=right|3,435||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42563)||1996 XK22|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|3,07|| align=right|3,692||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42564)||1996 XF23|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,091|| align=right|7,14|| align=right|3,594||MBA||12. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42565)||1996 XF24|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,188|| align=right|11,11|| align=right|3,825||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42566)||1996 XQ25|| align=right|15,1|| align=right|2,369|| align=right|0,239|| align=right|6,00|| align=right|3,646||MBA||3. december 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(42567)||1996 XF33|| align=right|14,4|| align=right|2,323|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,540||MBA||6. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42568)||1996 YC|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,211|| align=right|23,01|| align=right|3,809||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42569)||1996 YC1|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,150|| align=right|6,40|| align=right|3,909||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42570)||1996 YA2|| align=right|14,0|| align=right|2,442|| align=right|0,215|| align=right|9,78|| align=right|3,815||MBA||20. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42571)||1996 YL3|| align=right|14,2|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|7,34|| align=right|3,895||MBA||18. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42572)||1997 AO|| align=right|13,9|| align=right|2,429|| align=right|0,204|| align=right|23,88|| align=right|3,785||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42573)||1997 AN1|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,105|| align=right|12,20|| align=right|4,353||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42574)||1997 AE3|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,107|| align=right|14,88|| align=right|4,051||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42575)||1997 AD4|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,083|| align=right|3,55|| align=right|4,136||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42576)||1997 AP5|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,195|| align=right|5,46|| align=right|4,072||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42577)||1997 AB18|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,076|| align=right|6,59|| align=right|3,699||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42578)||1997 BD5|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|2,12|| align=right|3,817||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42579)||1997 BV5|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|0,08|| align=right|4,108||MBA||31. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42580)||1997 CX22|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,071|| align=right|0,60|| align=right|4,049||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42581)||1997 CB29|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,009|| align=right|5,07|| align=right|4,222||MBA||7. februar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42582)||1997 EW4|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,083|| align=right|5,13|| align=right|4,548||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42583)||1997 EP33|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,126|| align=right|23,46|| align=right|4,243||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42584)||1997 ET46|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|5,282||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42585)||1997 FJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,080|| align=right|12,31|| align=right|4,403||MBA||30. marec 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(42586)||1997 FG3|| align=right|14,5|| align=right|2,715|| align=right|0,074|| align=right|4,92|| align=right|4,474||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42587)||1997 GW6|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,140|| align=right|16,93|| align=right|4,568||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42588)||1997 GU15|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,033|| align=right|6,31|| align=right|3,255||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42589)||1997 GP33|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,069|| align=right|2,89|| align=right|4,411||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42590)||1997 GW34|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,124|| align=right|8,05|| align=right|4,540||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42591)||1997 GE42|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,168|| align=right|4,08|| align=right|4,555||MBA||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42592)||1997 HT|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,722||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42593)||1997 JQ|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,226|| align=right|7,84|| align=right|4,517||MBA||1. maj 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(42594)||1997 JQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,163|| align=right|8,46|| align=right|4,701||MBA||1. maj 1997||Caussols||ODAS
|-
|(42595)||1997 PL|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,136|| align=right|6,12|| align=right|3,289||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(42596)||1997 SB|| align=right|16,7|| align=right|1,978|| align=right|0,096|| align=right|22,46|| align=right|2,782||MBA||18. september 1997||Modra||P. Zigo; A. Pravda
|-
|(42597)||1997 SR5|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,060|| align=right|3,77|| align=right|3,287||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42598)||1997 UD8|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,182|| align=right|7,23|| align=right|3,725||MBA||29. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(42599)||1997 UT22|| align=right|12,9|| align=right|3,180|| align=right|0,247|| align=right|6,15|| align=right|5,669||MBA||25. oktober 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(42600)||1997 YF10|| align=right|13,7|| align=right|2,302|| align=right|0,244|| align=right|3,48|| align=right|3,491||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42601)||1998 AN10|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,083|| align=right|2,98|| align=right|3,350||MBA||2. januar 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42602)||1998 BX6|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,114|| align=right|5,28|| align=right|3,356||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42603)||1998 BP12|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,098|| align=right|4,35|| align=right|3,516||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42604)||1998 BT15|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,119|| align=right|6,31|| align=right|3,471||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42605)||1998 BR25|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,121|| align=right|1,00|| align=right|3,477||MBA||27. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(42606)||1998 DD|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|7,31|| align=right|3,581||MBA||16. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42607)||1998 DQ10|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,170|| align=right|6,30|| align=right|3,508||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42608)||1998 DD24|| align=right|14,8|| align=right|2,231|| align=right|0,148|| align=right|5,00|| align=right|3,333||MBA||28. februar 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(42609)||1998 DB34|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,297|| align=right|4,78|| align=right|3,631||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42610)||1998 DD35|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,149|| align=right|2,83|| align=right|3,627||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42611)||1998 EU1|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,148|| align=right|2,54|| align=right|3,807||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42612)||1998 EL3|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,089|| align=right|5,16|| align=right|3,348||MBA||1. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42613)||1998 EC4|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,164|| align=right|3,99|| align=right|3,595||MBA||2. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42614)||1998 EY6|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,079|| align=right|1,25|| align=right|3,362||MBA||2. marec 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Caronia
|-
|(42615)||1998 EV11|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|6,66|| align=right|3,642||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42616)||1998 EX20|| align=right|15,2|| align=right|2,440|| align=right|0,132|| align=right|2,65|| align=right|3,812||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42617)||1998 FJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,051|| align=right|6,07|| align=right|3,450||MBA||20. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(42618)||1998 FM8|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,209|| align=right|6,11|| align=right|3,435||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42619)||1998 FE12|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,220|| align=right|9,73|| align=right|3,639||MBA||25. marec 1998||Kleť||Klet
|-
|(42620)||1998 FS13|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|6,57|| align=right|3,451||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42621)||1998 FW20|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,166|| align=right|2,52|| align=right|3,492||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42622)||1998 FF26|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|1,27|| align=right|3,600||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42623)||1998 FT27|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,021|| align=right|1,98|| align=right|3,470||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42624)||1998 FJ28|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|4,93|| align=right|3,523||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42625)||1998 FZ29|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,341||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42626)||1998 FU31|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|0,75|| align=right|3,716||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42627)||1998 FF33|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,191|| align=right|3,95|| align=right|3,635||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42628)||1998 FH41|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,193|| align=right|2,19|| align=right|3,649||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42629)||1998 FL43|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,071|| align=right|5,27|| align=right|3,510||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42630)||1998 FE47|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,088|| align=right|6,69|| align=right|3,661||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42631)||1998 FR48|| align=right|15,7|| align=right|2,170|| align=right|0,178|| align=right|2,15|| align=right|3,197||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42632)||1998 FQ53|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,060|| align=right|2,43|| align=right|3,597||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42633)||1998 FW58|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,057|| align=right|8,80|| align=right|3,614||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42634)||1998 FF60|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,150|| align=right|2,82|| align=right|3,706||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42635)||1998 FS60|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,126|| align=right|1,16|| align=right|3,701||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42636)||1998 FO61|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|2,74|| align=right|3,694||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42637)||1998 FZ61|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|3,30|| align=right|3,509||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42638)||1998 FL62|| align=right|14,9|| align=right|2,360|| align=right|0,053|| align=right|4,73|| align=right|3,625||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42639)||1998 FW63|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,135|| align=right|3,33|| align=right|3,701||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42640)||1998 FX63|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,126|| align=right|3,42|| align=right|3,750||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42641)||1998 FD65|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,135|| align=right|4,33|| align=right|3,467||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42642)||1998 FQ66|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,145|| align=right|7,92|| align=right|3,530||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42643)||1998 FX66|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|2,07|| align=right|3,681||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42644)||1998 FE67|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,134|| align=right|7,33|| align=right|3,644||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42645)||1998 FW67|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,069|| align=right|3,81|| align=right|3,715||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42646)||1998 FF69|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|0,97|| align=right|3,692||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42647)||1998 FY69|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,075|| align=right|4,90|| align=right|3,679||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42648)||1998 FR72|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,221|| align=right|2,77|| align=right|3,477||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42649)||1998 FM76|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,124|| align=right|4,60|| align=right|3,512||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42650)||1998 FZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,85|| align=right|3,738||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42651)||1998 FF77|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,138|| align=right|5,95|| align=right|3,409||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42652)||1998 FS78|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,154|| align=right|4,65|| align=right|3,518||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42653)||1998 FE88|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,086|| align=right|7,11|| align=right|3,486||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42654)||1998 FC107|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,175|| align=right|5,62|| align=right|3,716||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42655)||1998 FU108|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,140|| align=right|5,78|| align=right|3,556||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42656)||1998 FU113|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,046|| align=right|4,95|| align=right|3,675||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42657)||1998 FC117|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,134|| align=right|5,70|| align=right|3,471||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42658)||1998 FQ118|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,052|| align=right|5,96|| align=right|3,649||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42659)||1998 FR121|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,046|| align=right|2,23|| align=right|3,603||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42660)||1998 FR126|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,054|| align=right|7,44|| align=right|3,611||MBA||29. marec 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42661)||1998 FT126|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,127|| align=right|12,43|| align=right|4,438||MBA||29. marec 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42662)||1998 FQ133|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|4,15|| align=right|3,485||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42663)||1998 FD134|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|3,721||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42664)||1998 FG143|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,042|| align=right|7,58|| align=right|4,342||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42665)||1998 HF4|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,134|| align=right|6,93|| align=right|3,724||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42666)||1998 HU6|| align=right|14,6|| align=right|2,397|| align=right|0,193|| align=right|6,48|| align=right|3,711||MBA||22. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42667)||1998 HK20|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|3,475||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42668)||1998 HR20|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,138|| align=right|5,72|| align=right|3,571||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42669)||1998 HH33|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|4,63|| align=right|3,732||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42670)||1998 HY35|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,133|| align=right|2,91|| align=right|3,463||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42671)||1998 HQ68|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|6,26|| align=right|3,605||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42672)||1998 HL91|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,135|| align=right|6,86|| align=right|3,598||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42673)||1998 HL94|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,087|| align=right|0,82|| align=right|3,988||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42674)||1998 HS95|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,139|| align=right|2,80|| align=right|3,806||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42675)||1998 HW119|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,068|| align=right|7,32|| align=right|3,717||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42676)||1998 HS121|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,111|| align=right|10,31|| align=right|4,591||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42677)||1998 HY129|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|1,29|| align=right|3,694||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42678)||1998 HR130|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,147|| align=right|0,75|| align=right|3,786||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42679)||1998 HL138|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,136|| align=right|6,45|| align=right|3,551||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42680)||1998 HL143|| align=right|14,6|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|5,76|| align=right|3,403||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42681)||1998 HV143|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,121|| align=right|7,52|| align=right|3,746||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42682)||1998 HF145|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,071|| align=right|7,43|| align=right|3,786||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42683)||1998 HS148|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|0,82|| align=right|4,059||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42684)||1998 HQ150|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|3,630||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42685)||1998 JY|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,260|| align=right|24,35|| align=right|3,539||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42686)||1998 JH1|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,051|| align=right|8,04|| align=right|3,837||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42687)||1998 JS1|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,104|| align=right|6,12|| align=right|3,780||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(42688)||1998 JV4|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,179|| align=right|4,88|| align=right|3,678||MBA||1. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42689)||1998 KX|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,114|| align=right|7,54|| align=right|4,066||MBA||23. maj 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42690)||1998 KY5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,160|| align=right|6,85|| align=right|3,691||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42691)||1998 KT11|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,077|| align=right|10,15|| align=right|4,014||MBA||23. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42692)||1998 KG35|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,199|| align=right|5,65|| align=right|4,011||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42693)||1998 KQ38|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,140|| align=right|2,55|| align=right|3,636||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42694)||1998 KQ44|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|3,720||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42695)||1998 KM54|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|10,90|| align=right|4,147||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42696)||1998 KO62|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,114|| align=right|4,58|| align=right|3,670||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42697)||1998 LP2|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,109|| align=right|13,49|| align=right|4,019||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42698)||1998 MB1|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,124|| align=right|2,88|| align=right|3,603||MBA||19. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42699)||1998 MO8|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,264|| align=right|7,51|| align=right|4,056||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42700)||1998 MO10|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,088|| align=right|15,40|| align=right|5,242||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42701)||1998 MD13|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,216|| align=right|8,81|| align=right|4,033||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42702)||1998 ME19|| align=right|14,3|| align=right|2,533|| align=right|0,043|| align=right|10,65|| align=right|4,030||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42703)||1998 MM29|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,114|| align=right|13,97|| align=right|4,330||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42704)||1998 MB32|| align=right|13,8|| align=right|2,569|| align=right|0,047|| align=right|15,74|| align=right|4,116||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42705)||1998 OW8|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,289|| align=right|2,16|| align=right|4,420||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42706)||1998 QY|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,165|| align=right|14,07|| align=right|4,114||MBA||19. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(42707)||1998 QM2|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,085|| align=right|5,19|| align=right|3,599||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42708)||1998 QD11|| align=right|13,6|| align=right|2,623|| align=right|0,203|| align=right|18,83|| align=right|4,248||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42709)||1998 QM17|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,166|| align=right|4,21|| align=right|4,503||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42710)||1998 QD20|| align=right|14,0|| align=right|2,940|| align=right|0,092|| align=right|11,03|| align=right|5,041||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42711)||1998 QY25|| align=right|13,3|| align=right|3,151|| align=right|0,131|| align=right|18,31|| align=right|5,593||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(42712)||1998 QX28|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,225|| align=right|17,12|| align=right|5,489||MBA||23. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42713)||1998 QS33|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,067|| align=right|5,27|| align=right|5,341||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42714)||1998 QW38|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,186|| align=right|7,01|| align=right|4,197||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42715)||1998 QE44|| align=right|16,2|| align=right|2,152|| align=right|0,208|| align=right|2,56|| align=right|3,156||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42716)||1998 QQ44|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,133|| align=right|4,00|| align=right|5,359||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42717)||1998 QM47|| align=right|13,7|| align=right|3,055|| align=right|0,147|| align=right|11,17|| align=right|5,339||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42718)||1998 QU52|| align=right|13,7|| align=right|3,033|| align=right|0,117|| align=right|7,50|| align=right|5,281||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42719)||1998 QL66|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,154|| align=right|12,13|| align=right|4,298||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42720)||1998 QH69|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,285|| align=right|12,81|| align=right|4,112||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42721)||1998 QM70|| align=right|14,4|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|12,22|| align=right|4,205||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42722)||1998 QX70|| align=right|13,8|| align=right|2,988|| align=right|0,126|| align=right|9,54|| align=right|5,166||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42723)||1998 QL73|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,062|| align=right|9,43|| align=right|5,316||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42724)||1998 QJ76|| align=right|13,2|| align=right|2,702|| align=right|0,166|| align=right|12,31|| align=right|4,440||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42725)||1998 QK80|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|13,54|| align=right|4,271||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42726)||1998 QW84|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,045|| align=right|10,70|| align=right|4,364||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42727)||1998 QX85|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,187|| align=right|15,01|| align=right|5,696||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42728)||1998 QX86|| align=right|13,6|| align=right|3,087|| align=right|0,164|| align=right|15,07|| align=right|5,424||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42729)||1998 QE90|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,195|| align=right|13,51|| align=right|4,420||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42730)||1998 QE106|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,235|| align=right|3,81|| align=right|4,217||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42731)||1998 QJ106|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,081|| align=right|10,34|| align=right|5,101||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42732)||1998 RD1|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,087|| align=right|8,67|| align=right|5,646||MBA||12. september 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42733)||1998 RH2|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,201|| align=right|4,46|| align=right|4,299||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42734)||1998 RH19|| align=right|14,6|| align=right|2,888|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|4,907||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42735)||1998 RZ19|| align=right|14,9|| align=right|2,842|| align=right|0,130|| align=right|15,22|| align=right|4,791||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42736)||1998 RJ25|| align=right|14,5|| align=right|2,897|| align=right|0,158|| align=right|1,24|| align=right|4,930||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42737)||1998 RJ45|| align=right|13,2|| align=right|3,118|| align=right|0,087|| align=right|1,74|| align=right|5,505||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42738)||1998 RK46|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|5,448||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42739)||1998 RJ57|| align=right|14,9|| align=right|3,071|| align=right|0,110|| align=right|2,10|| align=right|5,382||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42740)||1998 RY62|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,088|| align=right|9,24|| align=right|5,640||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42741)||1998 RW65|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,075|| align=right|0,99|| align=right|4,895||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42742)||1998 RT66|| align=right|13,1|| align=right|3,032|| align=right|0,081|| align=right|7,31|| align=right|5,280||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42743)||1998 RP73|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,069|| align=right|3,42|| align=right|4,570||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42744)||1998 RH74|| align=right|13,0|| align=right|3,038|| align=right|0,153|| align=right|3,80|| align=right|5,295||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42745)||1998 RK77|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,079|| align=right|7,32|| align=right|4,624||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42746)||1998 SV8|| align=right|15,1|| align=right|3,230|| align=right|0,101|| align=right|0,93|| align=right|5,803||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|42747 Fuser||1998 SU10|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|0,55|| align=right|5,559||MBA||21. september 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|42748 Andrisani||1998 SV10|| align=right|14,8|| align=right|2,850|| align=right|0,254|| align=right|2,18|| align=right|4,811||MBA||21. september 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(42749)||1998 SL25|| align=right|14,4|| align=right|3,034|| align=right|0,194|| align=right|8,49|| align=right|5,285||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42750)||1998 SO53|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,111|| align=right|8,97|| align=right|5,508||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov